Pierrecourt, commune française de la Haute-Saône (70) ;
 Pierrecourt, commune française de la Seine-Maritime (76).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France